Copa del Atlantico 1956 - turniej towarzyski o puchar del Atlantico odbył się po raz pierwszy w 1956 roku. W turnieju uczestniczyły zespoły: Argentyny, Brazylii i Urugwaju.

Mecze

Końcowa tabela 

Triumfatorem turnieju Copa del Atlantico 1956 został zespół Brazylii.

Copa del Atlantico
1956 w piłce nożnej